Københavnsserien 2020-21, en ud af seks femtebedste fodboldrækker i Danmark, består i denne sæson af 15 klubber, der spiller alle mod alle hjemme og ude.

Efter et slutspil mellem de 4 bedste i sæsonen 2019-20, som blev afbrudt grundet Covid-19, rykkede Husum op i Danmaksserien på bedre målscore end
Skjold, som ellers havde indhentet Husums 6 points forspring.

Nytilkomne klubber fra Serie 1 er Dragør og Vigerslev. Ingen hold rykkede ud af Københavnsserien 2019-20.

Tabel og resultater 

Nummer 1 rykker op i Danmarksserien. Normalt ville de to nederste rykke ned i Serie 1; men grundet ekstra nedrykninger fra 2.divison og Danmarksserierne i denne sæson,
vil hele 4 hold risikere nedrykning.

BK Skjold og Handelsstandens BK spiller begge deres hjemmekampe i Fælledparken. FC Udfordringen og
Politiets IF spiller begge deres hjemmekampe i Valby Idrætspark.

Stilling

Resultater 
<div style="overflow-x: auto; white-space: nowrap;">

Referencer 

Fodboldsæson 2020-21